Ма́рта Ті́лтон (; 14 листопада 1915 — 8 грудня 2006) — популярна американська співачка епохи свінгу і традиційного попу.

Біографія 
Тілтон народилася в Корпус-Крісті, Техас. Її сім'я переїхала до невеликого міста Една в штаті Канзас, коли їй було три місяці. У 1922 році сім'я переїжджає знову, цього разу до Лос-Анджелесу (Каліфорнія), де Тілтон навчається у Fairfax High School. В цей час вона співала на невеликому місцевому радіо.

Хіти

З Бенні Гудменом

Сольні

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Корпусу-Крісті
Померли в Лос-Анджелесі
Співачки США
Республіканці Каліфорнії